Името Априлово носят три български села:

 Априлово – село в Софийска област;
 Априлово – село в област Стара Загора;
 Априлово – село в област Търговище.